Kate Elliott, une auteure de fantasy (1958 -) ;
 Kate Elliott, une actrice dans Bad Trip (1981 -).